American Football League bezeichnet mehrere Ligen im American Football

 oberklassige Ligen (major league)
 American Football League (1926), auch als AFL I (1926) bezeichnet
 American Football League (1936), auch als AFL II (1936–37) bezeichnet
 American Football League (1940), auch als AFL III (1940–41) bezeichnet
 American Football League, auch als AFL IV (1960–1969) bezeichnet, fusionierte 1970 mit der National Football League

 unterklassige Ligen (minor league)
 American Football League (1934), unterklassige Liga im Süden und Südwesten
 American Football League (1938), entstanden aus der Midwest Football League
 American Football League (1944), entstanden aus der Northwest War Industries League
 American Association (Football), 1946 umbenannt in American Football League

Siehe auch:

 British American Football League
 Irish American Football League